Eicher ist der Name

 der Traktorenfabrik Eicher
 des indischen Industriekonzerns Eicher Goodearth

Eicher ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Eicher (* 1974), deutscher Regisseur
 Daniel Eicher (1957–2013), Schweizer Unternehmer
 David J. Eicher (* 1961), US-amerikanischer Amateurastronom und Historiker
 Edward C. Eicher (1878–1944), US-amerikanischer Politiker
 Fred Eicher (1927–2010), Schweizer Landschaftsarchitekt
 Heinz Eicher (1924–2011), deutscher Verwaltungsjurist
 Hermann Eicher (1911–1984), deutscher Jurist und Politiker (FDP) 
 Manfred Eicher (* 1943), deutscher Musikproduzent
 Margret Eicher (* 1955), deutsche Künstlerin
 Markus Eicher (1954–2022), deutscher Eisschnellläufer und Eisschnelllauftrainer
 Martin Eicher (1951–2012), Botaniker
 Peter Eicher (* 1943), Schweizer katholischer Theologe
 Stephan Eicher (* 1960), Schweizer Chansonnier
 Theophil Eicher (1932–2016), deutscher Chemiker 
 Vitus Eicher (* 1990), deutscher Fußballtorhüter
 Wolfgang Eicher (* 1952), deutscher Jurist und Bundesrichter

Siehe auch:
 Aicher